Authier steht für:

 Authier (Kanada), Ortschaft in Kanada, Provinz Quebec

Authier ist der Familienname folgender Personen:

 André Authier (* 1932), französischer Physiker
 Hector Authier (1881–1971), kanadischer Politiker und Journalist
 Pierre Authier, französischer Autodesigner